Stati Uniti d'America
 Chesterville – città della Contea di Franklin, Maine
 Chesterville – villaggio della Contea di Morrow, Ohio